Ursina est un prénom féminin d'origine latine signifiant "ours" ou "viande d'ours", et encore très populaire en Suisse ou dans les pays germanophones. Il se prononce "ou-rsi-nà".

Ursina peut également se rapporter à :
 (860) Ursina, un astéroïde qui tourne autour du Soleil.
 Ursina, un bourg du Comté de Somerset en Pennsylvanie aux États-Unis,

Notes et références 

Homonymie de prénom
Culture suisse